Федово — деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Лющикская волость».

Расположена на левом берегу реки Ашевка, в 18 км к северо-западу от райцентра Бежаницы и в 2 км к юго-западу от деревни Гора.

Численность населения по оценке на 2000 год составляла 25 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района